Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno V.

Reference

V